Финалната фаза на четвъртото Европейско първенство по футбол се провежда в Белгия между 14 и 18 юни 1972 г.

Във финалната фаза участват само четири отбора, играещи полуфинали, финал и мач за трето място, като домакинът е избран между четирите полуфиналисти.

Квалификации 

Мачовете в квалификационните групи се изиграват между 1970 и 1971, а четвъртфиналите – през 1972 г. Победителите в осемте групи се класират за четвъртфиналите, играни в две срещи на разменено гостуване.

До финалната фаза в Белгия достигат отборите:

Стадиони

Финална фаза

Полуфинали

Трето място

Финал

Статистика 
4 гола
  Герд Мюлер
1 гол
  Хърбърт Уимер
  Анатоли Конков
  Раоул Ламберт
  Одилон Полеунис
  Паул Ван Химст
  Лайос Кю

 Най-бързо вкаран гол: 24-та минута: Раоул Ламберт за Белгия срещу Унгария; Герд Мюлер за Западна Германия срещу Белгия

Европейски първенства по футбол
Футбол в Белгия